Rungsted Rage er en skaterhockeyklub, der holder til i Hørsholm, Nordsjælland. Klubben blev dannet i 1997, og vandt bronzemedaljer ved DM i 2003.

Rungsted Rage er organiseret under Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU). 

Skaterhockeyklubber i Danmark
Rage